Howe Green (Chelmsford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Howe Green (Uttlesford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Howe Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire